Niemcy:
 Daubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Daubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald